

Persone 
 Jacques de Tournon (?-1553) – vescovo francese
 François II de Tournon (1489-1562) – cardinale francese
 Carlo Tommaso Maillard de Tournon (1668-1710) – cardinale italiano
 Camille de Tournon-Simiane (1778-1833) – funzionario francese
 Raymond Tournon (1870-1919) – pittore francese
 Paul Tournon (1881-1964) – architetto francese
 Raymond Tournon (1901-1975) – pittore francese
 Jean-François Tournon (1905-1986) – schermidore francese

Geografia

Francia 
 Tournon – comune francese nel dipartimento della Savoia (Rodano-Alpi)
 Tournon-d'Agenais – comune francese nel dipartimento del Lot e Garonna (Aquitania)
 Cantone di Tournon-d'Agenais – cantone francese nell'arrondissement di Villeneuve-sur-Lot
 Tournon-Saint-Martin – comune francese nel dipartimento dell'Indre (Centro)
 Cantone di Tournon-Saint-Martin – cantone francese nell'arrondissement di Le Blanc
 Tournon-Saint-Pierre – comune francese nel dipartimento dell'Indre e Loira (Centro)
 Tournon-sur-Rhône – comune francese nel dipartimento dell'Ardèche (Rodano-Alpi)
 Arrondissement di Tournon-sur-Rhône – arrondissement dipartimentale nel dipartimento dell'Ardèche (Rodano-Alpi)
 Cantone di Tournon-sur-Rhône – cantone francese nell'arrondissement di Tournon-sur-Rhône